I Turn to You (canção de Melanie C) - de 1999
I Turn to You (canção de Christina Aguilera) - de 2000

Desambiguação